Бонвиль:

Топоним 
 Бонвиль — округ во Франции, в регионе Рона-Альпы.
 Бонвиль — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.
 Бонвиль — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Бонвиль — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Персоналии 
 Бонвиль, Никола де (1760—1828) — французский политический деятель.

См. также 
 Бонвиль-ла-Луве
 Бонвиль-сюр-Тук
 Бонвиль-э-Сент-Ави-де-Фюмадьер